Raduša est un toponyme qui peut désigner :

Localités
en Bosnie-Herzégovine
Raduša, une localité située dans la municipalité de Tešanj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Serbie
Raduša, un village situé dans la municipalité de Tutin, district de Raška ;
Raduša, un village situé dans la municipalité d'Ub, district de Kolubara ;
Raduša, un village situé sur le territoire de la Ville d'Užice, district de Zlatibor ;

Montagne
le mont Raduša, un sommet montagneux de Bosnie-Herzégovine.